Ака́до:

 Акадо — российский телекоммуникационный холдинг.
 Akado — российская альтернативная рок-группа.